«Вторжение» () — американский научно-фантастический сериал, премьера которого состоялась 22 октября 2021 года на Apple TV+. Режиссеры проекта — Аманда Марсалис, Якоб Вербрюгген и Джэми Пэйн. На данный момент в сериале один сезон, который состоит из десяти эпизодов. Был продлен на второй сезон.

Сюжет 
В центре сюжета — вторжение на Землю инопланетян, которое показано глазами разных людей, живущих в разных частях планеты.

В ролях 
 Гольшифте Фарахани (Аниша Малик) — сирийская беженка, имеет двух детей.
 Шамир Андерсон (Тревант Коул) — американский солдат, работающий в Афганистане.
 Сиори Куцуна (Мицуки Ямато) — сотрудница японского отдела NASA.
 Фирас Нассар (Ахмед Малик) — муж Аниши, тоже беженец.
 Билли Бэррэт (Каспер Морроу) — английский школьник с эпилепсией.
 Эжи Робертсон (Люк Малик) — сын Аниши.
 Тара Моайеди (Сара Малик) — дочь Аниши.
 Даисукэ Цудзи (Каито Кавагучи) — программист, сотрудник японского отдела NASA. Неровно дышит к Мицуки.
 Синго Усами (Акира Хасимото) — директор японского отдела NASA.
 Индия Браун (Ямила Хастон) — английская школьница, помогает Касперу.
 Ринко Кикути (Хината) — японская космонавтка и девушка Мицуки, оказалась на корабле который атаковали инопланетяне.
 Сэм Нилл (Джим Белл Тайсон) — шериф небольшого городка.

Производство и премьера 
Премьерный показ «Вторжения» состоялся 22 октября 2021 года на Apple TV+.

Примечания 

Телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Оригинальные программы Apple TV+